Brooklyn Park ist der Name folgender Orte:

 Brooklyn Park (Maryland) im Anne Arundel County, Maryland, Vereinigte Staaten
 Brooklyn Park (Minnesota) im Hennepin County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Brooklyn Park (Adelaide), Vorort von Adelaide, Australien